Man in Black steht für:

 Man in Black (Lied), Lied von Johnny Cash (1971)
 ein Jukebox-Musical (2008), siehe Johnny Cash – The Man in Black

Man in Black war der Ringname folgender Person:
 Teddy James Perkins (* 1984), US-amerikanisch-philippinischer Wrestler

Siehe auch:
 Men in Black